Фейнд (нем. Feind) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Фейнд, Бартольд (1633—1691) — немецкий писатель.
 Фейнд, Бартольд (1678—1721) — немецкий драматический писатель; адвокат из Гамбурга.